Вілкокс (округ, Алабама)
 Вілкокс (округ, Джорджія)